Świerklany – gmina  w województwie śląskim, w powiecie rybnickim
 Świerklany – gromada
 Świerklany – wieś w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, w gminie Świerklany
 Świerklany Dolne – część wsi w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, w gminie Świerklany
 Świerklany Górne – część wsi w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, w gminie Świerklany